Бели Брег може бити:

 Бели Брег (Алексинац), насељено место у општини Алексинац, Нишавски округ
 Бели Брег (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ
 Бели Брег (Брестовик), археолошки локалитет у београдској општини Гроцка